Shivers (film), een horrorfilm uit 1975 onder regie van David Cronenberg
 Shivers (spel), een computerspel van Sierra Entertainment
 Shivers (album), een muziekalbum van Armin van Buuren
 Shivers (single), een gelijknamige single van dat album
 Shivers (Ed Sheeran), single uit 2021